Tärna kan avse:

Geografi

Lappland
 Tärna socken, Lappland
 Tärna landskommun, Lappland
 Tärna församling, Luleå stift – en församling i Luleå stift
 Tärna kyrka, Lappland
Tärna distrikt, Lappland – ett distrikt i Storumans kommun och Västerbottens län
 Tärnaby – en tätort i Storumans kommun och kyrkby i Tärna socken, Lappland

Uppland
 Tärna socken, Uppland
Tärna landskommun, landskommun i Uppland och även i Västmanland 1952-1970
 Tärna församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift 
 Tärna kyrka, Uppland
Tärna distrikt, Uppland – ett distrikt i Sala kommun och Västmanlands län
 Tärnaby, Sala kommun – en ort i Sala kommun

Sociala sammanhang
 Brudtärna – tillhör brudens följe under bröllopsdagen
 Tärnor – deltagare, ofta flickor eller yngre kvinnor, i ett luciatåg
 Tärna (tjänsteflicka) – en ålderdomlig term för en ung flicka eller kvinna i tjänande ställning

Zoologi
Tärna – trivialnamnet på en grupp havs- och sjöfåglar, se tärnor

Övrigt
Tärna folkhögskola – en folkhögskola grundad i Tärna socken i Uppland, numera i Kumla kyrkby i Kumla församling
Tärna naturreservat - ett naturreservat i Sala kommun

fr:Sternini
it:Sternidae
ja:アジサシ族 (Sibley)